

Ospedali 
Ospedale civile di San Giovanni di Dio, ospedale di Orbetello (GR)
Ospedale di San Giovanni di Dio, ospedale di Agrigento
Ospedale di San Giovanni di Dio, ospedale di Cagliari
Ospedale San Giovanni di Dio, ospedale di Crotone
Ospedale vecchio di San Giovanni di Dio, ospedale di Firenze
Nuovo Ospedale di San Giovanni di Dio, ospedale di Firenze
Ospedali Riuniti San Giovanni di Dio e Ruggi D'Aragona, Salerno

Ordini ospedalieri 
Ordine Ospedaliero di San Giovanni di Dio, istituto di vita consacrata, presente in Italia con 22 comunità.